Parker – firma produkująca przybory do pisania
 Parker – firma produkująca gitary elektryczne
 Parker – seria komiksowa
 Parker – film z 1986
 Parker – film z 2013

Osoby noszące nazwisko Parker 
 Alan Parker (1944–2020) – angielski reżyser filmowy
 Anthony Parker (ur. 1975) – amerykański koszykarz
 Bernard Parker (ur. 1986) – południowoafrykański piłkarz
 Candace Nicole Parker Williams (ur. 1986) – amerykańska koszykarka
 Charlie Parker (1920–1955) – amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy
 David Parker (ur. 1951) – amerykański baseballista
 Dorothy Parker (1893–1967)  – amerykańska poetka i pisarka
 Eleanor Parker (1922−2013) − amerykańska aktorka
 Ernie Parker (1883–1918) – australijski tenisista
 Eugene Parker (1927–2022) – amerykański astronom
 Harry Parker (1873–1961) – nowozelandzki tenisista.
 Horatio Parker – amerykański kompozytor
 Jabari Parker (ur. 1995) – amerykański koszykarz
 Jack Parker (ujednoznacznienie)
 Joseph Parker – nowozelandzki bokser kategorii ciężkiej. Były zawodowy mistrz świata organizacji WBO
 Mary-Louise Parker (ur. 1964) – amerykańska aktorka
 Nate Parker – amerykański aktor i reżyser
 Peter Benjamin Parker (imiona i nazwisko Spider-Mana) – fikcyjnej postaci znanej z komiksów wydawanych przez Marvel Comics
 Robert LeRoy Parker – sławny przestępca z Dzikiego Zachodu, który zyskał rozgłos uczestnicząc w napadach na pociągi
 Sarah Jessica Parker – amerykańska aktorka
 Scott Parker – angielski piłkarz grający w West Ham United
 Thomas Parker (1666–1732) – brytyjski polityk związany ze stronnictwem wigów, 1. hrabia Macclesfield
 Tom Parker (1909–1997) – amerykański impresario, menadżer Elvisa Presleya
 Tony Parker (ur. 1982) – francuski koszykarz
 Trey Parker (ur. 1969) – jeden z twórców serialu telewizyjnego Miasteczko South Park

Toponimy 
 Miejscowości w USA:
 Parker – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie La Paz
 Parker – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Douglas
 Parker – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Bay
 Parker – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Fremont
 Parker – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Parker – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Parker – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville
 Parker – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Parker – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Parker – jednostka osadnicza w USA, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Yakima.
 Gminy w USA:
 Parker (ang. Parker Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Parker (ang. Parker Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Parker (ang. Parker Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Parker (ang. Parker Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Parker (ang. Parker Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Parker (ang. Parker Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Parker (ang. Parker Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Parker (ang. Parker County) – w stanie Teksas